Die Campeonato Brasileiro Série B 2006 war die 27. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 15. April 2006 in seine Saison und endete am 25. November 2006. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der Atlético Mineiro die Meisterschaft feiern.

Der Wettbewerb wurde erstmals nicht mehr in verschiedenen Gruppenphasen. Es fand einen Turnier jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel statt. Die vier Besten stiegen in die erste Liga 2007 auf. Die vier schlechtesten stiegen in die Série C 2007 ab. Dem Guarani FC wurden am Saisonende drei Punkte durch die FIFA abgezogen, dadurch platzierte der Klub sich auf einem Abstiegsrang. Beim geplanten Wechsel des Spielers Gilson zu Samsunspor war es 2003 zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Der Klub hatte Gelder für die Reisekosten von dem türkischen Klub erhalten. Nachdem der Wechsel nicht zustande kam, wurden diese Samsunspor nicht erstattet.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006